Le cinéma (abréviation de cinématographe) désigne en premier lieu l'art du film, le « septième art ».
 Une salle de cinéma est un lieu où est projeté un film.
 Cinéma, revue de la fédération française des ciné-clubs.
 Cinéma, revue de cinéma publiée par les éditions Léo Scheer.
 

Pour tous les articles concernant le cinéma, voir la catégorie cinéma, et pour les autres acceptions :

 Cinema réalisé par Fernando Lopes en 2001
 Cinéma, réalisé par Philippe Lefebvre en 1988
 Cinema réalisé par Liana Eliava en 1977

 Cinéma, chanson de Paola di Medico en 1980.
 Cinéma, album de la chanteuse française Mireille Mathieu.